Małgorzata Cybulska (ur. 1998) – polska zawodniczka jeździectwa sportowego
 Małgorzata Cybulska-Janczew – polska iberystka